Сансет Бич има више значења:
 Сансет Бич (Калифорнија)
 Сансет Бич (Северна Каролина)